Гретхен Еспіна (* 1988) — філіппінська співачка та актриса.
 Конча Еспіна (1869—1955) — іспанська письменниця.
 Марсело Еспіна (* 1967) — аргентинський футболіст, що грав на позиції півзахисника. По завершенні ігрової кар'єри — тренер. Виступав за національну збірну Аргентини.
 Антоніо Мартін Еспіна (* 1966) — іспанський баскетболіст.
 Густаво Еспіна Салгеро (* 1993) — гватемальський політик, віце-президент і тимчасовий президент країни (1993).
 Ліна Еспіна-Мур (1919—2000) — себуанська письменниця.

 Ла-Еспіна — населений пункт у муніципалітеті Салас в Іспанії, у складі автономної спільноти Астурія.
іспанські прізвища